

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Mączniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno 
 Mączniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce 
 Mączniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice 
 Mączniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska

Zobacz też 
 Mącznik